El infante Francisco Antonio de Portugal (o de Braganza; en portugués: Francisco António de Bragança; 21 de marzo de 1795 - 11 de junio de 1801), fue durante toda su corta vida un infante portugués, y fue también el heredero de Portugal.

Familia 

Francisco Antonio fue el primer hijo varón (y segundo en total) del futuro rey Juan VI de Portugal y de la infanta española Carlota Joaquina de Borbón. Era, pues, nieto paterno de los reyes Pedro III de Portugal y de María I de Portugal, y por línea materna era nieto del rey Carlos IV de España y de la princesa María Luisa de Parma. Sus padres tuvieron un total de nueve hijos.

Falleció el 11 de junio de 1801, a la edad de 6 años, por lo que no vivió el exilio de su familia en Brasil. Fue sucedido como heredero por su hermano Pedro.

Distinciones honoríficas 
  Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (Reino de España).

Ancestros

Referencias 

Niños fallecidos
Nacidos en Lisboa
Infantes de Portugal del siglo XVIII (casa de Braganza)
Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica